Sparkasse è un termine in lingua tedesca equivalente a Cassa di risparmio.
 Südtiroler Sparkasse – Cassa di risparmio di Bolzano
 Sparkasse Leipzig – Cassa di risparmio di Lipsia
 Sparkasse – Squadra professionistica di ciclismo